Луиза-Элизабет Гранберг (29 октября 1812 года, Стокгольм — 28 декабря 1907 года, Стокгольм) — шведская писательница, драматург, переводчик и театральный режиссёр. Писала под псевдонимами Carl Blink, Erik Ejegod и F—t.

Биография 
Луиза-Элизабет Гранберг, дочь актёра и писателя Пера Адольфа Гранберга (1770—1841), сестра писательницы Жанетты Гранберг (1825—1857), родилась 29 октября 1812 года в Стокгольме в многодетной семье. В семье росло четверо детей. Луиза-Элизабет Гранберг училась в Королевском технологическом институте в Стокгольме, брала частные уроки. С 1849 года переводила на шведский язык (знала несколько языков) и писала пьесы, иногда совместно с сестрой Луизой, под псевдонимом Карл Блинк (Carl Blink) и со своей сестрой Жанеттой под псевдонимом Жорж Мальмен (Georges Malméen).

В 1860—1861 годах её пьеса Йохан Фридман (Johan Fredman) была поставлена на сцене Mindre teatern в Стокгольме.

Луиза-Элизабет Гранберг была замужем за актёром Edvard Stjernström (1916—1877), основателем Шведского театра в Стокгольме. В 1877—1880 годах, после смерти мужа, была директором театра. Написала для театра несколько коротких пьес и 44 крупных произведений. Её театр давал мало прибыли и Гранберг пожертвовала значительную часть своих сбережений для работы театра. Тем не менее, осенью 1879 года, она была вынуждена продать театр драматургу театральному деятелю Людвигу Джозефсону (Ludvig Josephson, 1932—1899). В конце жизни писала исторические романы о шведских исторических деятелях, была одной из самых известных женщин-романистов конца 1800-х годов. Её последней работой, был написанный в 1903 году, роман «Её жизнь» («Ur livet»).

Луиза-Элизабет Гранберг скончалась 28 декабря 1907 года. Была похоронена вместе со своей сестрой Жанеттой Стьернстрем и другими членами семьи на кладбище Св. Иоанна в Стокгольме.

Библиография

Драма 
 Den behagsjuka arrendatorskan. Stockholm. 1849 — Utgiven anonymt.
 En revolution i månan: fantasibild eller vadduvill i tre tablåer / svenskt original af Carl Blink [L. Stjernström] och .
 Georges Malméen [J. Stjernström] förf. till «Stockholmsbesöket». Stockholm: Bonnier. 1849. Libris 10081278.
 Trollkarlen : stort skuggspel. Stockholm. 1849. Libris 10081278.
 Tidens strid eller Det bästa kapitalet : skådespel i tre akter och fyra tablåer / svenskt original af Carl Blink [L. * Stjernström och Georges Malméen [J. Stjernström]; uppfördt på Mindre Theatern i Stockholm 1850]. Stockholm: Bonnier. 1850. Libris 11783922.
 Token : ritningar ur det löjliga af ögonblickets historia af en tok. Stockholm. 1849.

Исторические романы 
 Gustaf Wasa och hans samtida, 1, Sveriges befriare. 1891. Libris 1677395.
 Gustaf Wasa och hans samtida, 2, Solen sjunker. 1891. Libris 1677396.
 Erik XIV och Johan III : historisk-romantisk berättelse, Del 1, Brödrahat. 1892. Libris 1677397.
 Erik XIV och Johan III : historisk-romantisk berättelse, Del 2, Mörker. 1892. Libris 1677398.
 Sten Sture den äldre och hans samtida : historisk-romantisk skildring, Afdelning 1, Lapparnes drottning. 1888. Libris 1677404.
 Sten Sture den äldre och hans samtida : historisk-romantisk skildring, Afdelning 2, Finlands ros. 1888. Libris 1677405.
 Svante Nilsson Sture och hans samtida : historisk-romantisk skildring, Afdelning 1, Dödsengeln. 1889. Libris 1677406.
 Svante Nilsson Sture och hans samtida : historisk romantisk skildring, Afdelning 2, Barnaoffer. 1889. Libris 1677407.
 Sten Sture den yngre och Kristina Gyllenstjerna : historisk romantisk skildring, Afdelning 1, Sveriges valkyria. 1890. Libris 20511754.
 Sten Sture den yngre och Kristina Gyllenstjerna : historisk romantisk skildring, Afdelning 2, Nu går domen öfver landet. 1890. Libris 20402481.

Список литературы 
 Cederblom, Augusta (1918). «Louise Stjernström och hennes systrar». Hertha (Stockholm) 1918: sid. 253—256. Libris 8257685.
 Heggestad, Eva (1991). Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet. Uppsala: Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. Libris 7746142. ISBN 91-85178-19-5.
 Henrikson, Alf; Erikson Hasse (1988). Fram till Nybroplan: om Kungliga Dramatiska teatern. Höganäs: Wiken. Libris 7591718. ISBN 91-7024-445-6.
 Nordensvan, Georg (1917—1918). Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar. Stockholm: Bonnier. Libris 8073964.
 Österberg, Carin; Lewenhaupt, Inga; Wahlberg, Anna Greta (1990). Svenska kvinnor: föregångare nyskapare. Lund: Signum. Libris 7767574. ISBN 91-87896-03-6.

Примечания 

Родившиеся в 1812 году
Умершие в 1907 году
Переводчики XIX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Драматурги Швеции
Журналисты Швеции
Театральные режиссёры Швеции
Писательницы Швеции
Переводчики на шведский язык